Blue Cane Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Blue Cane Township, jetzt East Oak Bluff-Blue Cane Township im Clay County, Arkansas
 Blue Cane Township (Greene County, Arkansas)